«Шахтёр» () — казахстанский футбольный клуб из города Караганда. Единственный клуб, ни разу не покидавший Премьер-лигу, с момента её основания. Первая в истории казахстанская команда, вышедшая в групповой этап еврокубков.

Цвета клуба — оранжевый, чёрный и белый.

История

Образование команды мастеров 
Историю своего образования клуб начинает с 1950 года, команда впервые участвует в футбольных турнирах, первым из которых является Кубок ВЦСПС для коллективов физкультуры. Первым тренером в годы становления команды был депортированный в Казахстан Попов Пётр Герасимович. В 1953 Попов уехал в Москву, работать с командой продолжил Георгий Константинович Бедрицкий. При нём «горняки» сыграли в кубке Средней Азии и Казахстана, и дошли до финала данного соревнования (уступив там ашхабадскому «Спартаку»). Далее в 1956, по приглашению Сергея Стрельцова (организатора карагандинского спортивного движения), «Шахтёр» возглавил Гилев Василий. Под руководством данного специалиста футболисты добились третьего места в розыгрыше чемпионата Казахской ССР 1957 года. В конце года председатель облспорткомитета Махти Кочкаров приложил усилия для присвоения карагандинскому клубу статуса команды мастеров и его участия в регулярных розыгрышах чемпионата СССР.

Советский период 
В 1958 году клубу официально был присвоен статус команды мастеров. На должность старшего тренера был приглашён Юрий Ходотов, а Гилёва перевели в помощники. «Горняки» стартовали в дивизионе класса «Б» 17 апреля с домашней игры против челябинского «Локомотива». Встреча закончилась со счетом 0:1 в пользу челябинцев. В следующей игре в противостоянии с ФК «Девон» из города Уфа, карагандинцами был забит первый гол и заработан первый балл в турнирной таблице за ничью 1:1. Первый гол «Шахтёра» записал на свой счёт Николай Кожевников. В ещё одном следующем матче команда впервые выиграла. Победа была одержана над магнитогорским «Металлургом». Все три матча были проведены в Караганде. В первой гостевой игре, проводимой в городе Березники, со счётом 6:2 была повержена местная команда «Химик». В этой встрече 4 гола забил Вениамин Чуваков, став первым игроком «Шахтёра» забившим более трёх мячей в одной игре. 22 июня карагандинцы стартовали в кубке СССР с матча с «Трудовыми резервами» города Ташкент и стартовали с победы 2:0. Помимо внутренних соревновании, «Шахтёр» в первом же сезоне провёл первую международную встречу, которая прошла в Караганде с китайской командой из города Чанчунь. Матч закончился со счётом 1:1. Гол за карагандинцев забил Чуваков. По итогам дебютного года, карагандинцы расположились на 13-м месте в лиге.

Второй сезон команда начала под руководством, переведённого в старшие тренеры, Василия Гилёва. Команда улучшила прошлогодние результаты, однако ненамного, команда заняла 11-ую строчку в таблице.

Через три года после образования команда завоевывает первые медали, а ещё через год становятся чемпионами лиги класса «Б» под руководством Владимира Котлярова. Чемпионство позволило команде остаться в реформированном втором по значимости дивизионе страны, который стал иметь почти в 4 раза меньше участников по сравнению с прошлым годом.

В 1967 году команда повторяет успех и была в шаге от выхода в высшую лигу СССР. Но так и не заиграв в главном первенстве страны, в 1973 году выбывает во вторую лигу.

До развала СССР, карагандинцы несколько раз могли вернутся в первую лигу, в том числе в 1982-83 годах, когда команда становилась чемпионом своей группы, но так и не смогли это сделать.

Всего за время существования СССР клуб становился участником 34 чемпионатов СССР. Из них 16 провёл в Первой лиге, 18 — во Второй. Принял участие в 19 розыгрышах Кубка СССР.

Чемпионат СССР 
1958−1991 — участник 34 чемпионатов СССР:
 Первая лига — 16 сезонов
 Вторая лига − 18 сезонов

В 1241 матче: 567 побед, 295 ничьих и 379 поражений. Разница мячей: 1718—1313
 1962 — чемпион 2 зоны союзных республик класса «Б»
 1967 — чемпион 3 подгруппы 2 группы класса «А»
 1982 — чемпион 8 зоны второй лиги
 1983 — чемпион 8 зоны второй лиги

Самая крупная победа:
1983 — 8:1 (СКИФ, Алма-Ата)

Самые крупные поражения:
1971 — 1:6 («Крылья Советов», Куйбышев)
1976 — 1:6 («Металлург», Чимкент)

Кубок СССР 
Участник 19 розыгрышей кубка СССР:
 В 48 матчах: 22 победы, 4 ничьих и 22 поражения. Разница мячей: 50 — 62.
 Выход в 1/8 финала кубка СССР в 1963, 1965, 1969, 1972, 1973

Самые крупные победы:
 1963 — 3:0 («Зенит», Ленинград)
 1965 — 3:0 («Авангард», Харьков)

Самые крупные поражения:
 1959 — 1:5 («Звезда», Пермь)
 1969 — 1:5 («Динамо», Киев).

Постсоветский период 
Первый успех в годы суверенного Казахстана пришёл в 1995 году, команда завоевала первые медали. Следующий «мини-успех» пришёл только 10 лет спустя, в 2005-м, команда заняв 4-е место по итогам чемпионата страны, впервые получила возможность представить Казахстан на международной арене в кубке Интертото. После этого, с перерывом в два года, в 2007 и 2009, «горняки» на внутреннем первенстве вновь повторяют свой лучший результат в истории на тот момент и участвуют в турнирах Лиги Европы.

В 2011 «Шахтёр» впервые в истории стал победителем в высшей по уровню лиге страны. и впервые участвует в отборе Лиге Чемпионов.

25 июня карагандинцы узнали своего соперника по второму квалификационному раунду континентального турнира. Им оказался чешский чемпион — клуб Слован из Либереца. Первый матч проходил на выезде, 17 июля, «Шахтёр» в упорной борьбе уступил сопернику, со счётом 0:1. Несмотря на результат, казахский клуб мог сравнять счёт и даже вырвать победу. Тренер Слована на послематчевой пресс-конференции сообщил журналистам, что его команде повезло в этот день. 24 июля в Караганде впервые зазвучал гимн лиги чемпионов — «горняки» принимали чехов в ответной игре. Встреча этих команд снова получилась упорной. Хозяева сразу же с первых минут начали атаковать ворота гостей, дабы быстрее отыграться, но забили лишь на 40-й минуте с пенальти. Затем голов в основное время не последовало и был назначен овертайм. Уставшие от нервной игры футболисты продолжили матч. Казалось бы серии пенальти не избежать, но на последней минуте встречи игроки «Слована» пропихнули мяч в сетку соперника и вышли на румынский ЧФР. А «Шахтёр» завершил участие в еврокубках. 21 октября 2012 года карагандинцы успешно защищают титул чемпиона, обеспечив первое место за тур до окончания сезона.

В первом матче следующего сезона клуб впервые стал обладателем суперкубка Казахстана. В еврокубке, тоже впервые, команда Виктора Кумыкова выходит в групповой раунд лиги Европы, сенсационно обыграв футбольные клубы БАТЭ и «Скендербеу». Футбольный клуб «Селтик» также был сенсационно повержен, однако только в первом матче. Ответная игра не позволила выйти казахстанской команде в основную сетку турнира лиги Чемпионов. Несмотря на это карагандинский «Шахтёр» стал первой командой из Казахстана пробившийся в групповой этап еврокубка. В групповом раунде лиги Европы клуб продолжил удивлять, ведя в счёте по ходу матча в 4 встречах из 6, но нехватка опыта отразилась на итоговых результатах. На последних отрезках времени матча «Шахтёр» упускал необходимые очки. В итоге «горняки» из группы не вышли. Завершила сезон команда завоеванием кубка страны, который тоже достался впервые, что в итоге сделало сезон 2013 успешным, несмотря на плохие результаты в чемпионате Казахстана.

Выступление в еврокубках

Казахстанское дерби 
В 1958 году футбольному клубу «Шахтёр» официально присвоен статус команды мастеров. С этого момента команды «Шахтёр» и «Кайрат» пересекались в Чемпионате СССР. Первая встреча состоялась в том же 1958 году в рамках Первой лиги 25 мая в которой была зафиксирована победа алматинской команды со счётом 0:3.

Всего команды встречались в восьми матчах в четырёх сезонах (1958, 1959, 1965, 1970). Это связано с тем, что «Кайрат» был единственной командой Казахской ССР, которая выступала в Высшем дивизионе СССР по футболу (1960—1964, 1966—1969, 1971—1974, 1977—1982, 1984—1988), поэтому они с карагандинским «Шахтёром» находились в разных лигах.

Первая встреча в пост-советский период состоялась в 1992 году в рамках Чемпионата Казахстана и также закончилась победой «Кайрата» со счётом 1:3. С этого времени команды встречались каждый год в Чемпионате, за исключением сезона 2009, когда алматинская команда играла в Первом дивизионе. Примечательно, что клубы не встречались друг с другом в финале Кубка или Суперкубка Казахстана. Такая ситуация сложилась в связи с тем, что годы подъёма «Шахтёра» совпали с годом кризиса в «Кайрате», однако они неоднократно выбивали друг друга из розыгрыша Кубка Казахстана:

 Кубок Казахстана 1992 — «Кайрат» выбивает «Шахтёр» на уровне 1/16 финала 1-0 (д.в.);
 Кубок Казахстана 1996/1997 — «Кайрат» выбивает «Шахтёр» на уровне 1/4 финала по сумме двух матчей 4-2 (4:1, 0:1);
 Кубок Казахстана 1999/2000 — «Кайрат» выбивает «Шахтёр» на уровне 1/8 финала по сумме двух матчей 2-0 (0:0, 2:0);
 Кубок Казахстана 2000/2001 — «Шахтёр» выбивает «Кайрат» на уровне 1/4 финала по сумме двух матчей 1-1 (0:0, 1:1 г.в.);
 Кубок Казахстана 2004 — «Кайрат» выбивает «Шахтёр» на уровне 1/16 финала 2-1;
 Кубок Казахстана 2008 — «Шахтёр» выбивает «Кайрат» на уровне 1/8 финала по пенальти 1-1 (5:4 пен.);
 Кубок Казахстана 2013 — «Шахтёр» выбивает «Кайрат» на уровне 1/8 финала 2-1;
 Кубок Казахстана 2014 — «Кайрат» выбивает «Шахтёр» на уровне 1/2 финала по сумме двух матчей 4-0 (2:0, 2:0);
 Кубок Казахстана 2016 — «Кайрат» выбивает «Шахтёр» на уровне 1/8 финала 4-0.

В средствах массовой информации соперничество часто называют Казахстанское дерби. Это связано с тем, что «Кайрат» и «Шахтёр» являются старейшими профессиональными футбольными клубами Казахстана. Такой истории встреч нет ни у одной из футбольных команд.

«Долгожители» «Шахтёра»

Лучшие бомбардиры «Шахтёра»

История названий

Спонсоры

Экипировка

Изменения формы

Руководство и тренерский штаб

Основной состав 

|-
! colspan="5" style="background:orange; |

|-
! colspan="5" style="background:orange; |

|-
! colspan="5" style="background:orange; |

Последние трансферы

Пришли

Ушли

Достижения 
 Чемпионат Казахстана
 Чемпион (2): 2011, 2012
 Бронзовый призёр (3): 1995, 2007, 2009

 Кубок Казахстана
 Обладатель: 2013
 Финалист (3): 2009, 2010, 2021

 Суперкубок Казахстана
 Обладатель: 2013
 Финалист (2): 2012, 2014

 Первая лига СССР
 Чемпион: 1962
 Серебряный призёр в финальной пульке: 1967
 Серебряный призёр (3): 1961, 1966, 1969

 Вторая лига СССР
 Чемпион (2): 1982, 1983
 Серебряный призёр (4): 1978, 1979, 1981, 1984
 Бронзовый призёр: 1974

 Кубок Средней Азии
 Финалист: 1953

Рекорды

Премьер-лига 
 Самая крупная победа: 1992 — 9:2 (ЦСКА, Алма-Ата)
 Самое крупное поражение: 2005 — 1:6 («Иртыш», Павлодар)

Кубок Казахстана 
 Самая крупная победа: 2008 — 11:0 («Горняк», Хромтау)
 Самое крупное поражение: 2022 — 1:7 («Астана», Астана)

Экономика клуба 

Как практически у всех футбольных клубов Казахстана бюджет карагандинского «Шахтёра» в основном финансируется государством, а именно областным акиматом. Но успешная экономика футбольного клуба ещё зависит от его грамотной трансферной политики и, как следствие, успешного выступления команды в кубковых турнирах.
Это хорошо видно на примере карагандинского «Шахтёра». В 2011 году команда впервые стала чемпионом страны и впервые получила право выступить в Лиге чемпионов УЕФА, что привлекло к ней большее внимание как болельщиков, так и спонсоров.

В 2012 году команда снова стала чемпионом Казахстана. Тогда впервые бюджет клуба достиг 2 миллиардов тенге — к перечисленным средствам акимата добавились 300 млн тенге спонсорской помощи от АО «Арселор Миталл Темиртау» и 176 млн тенге от ГУ СДЮШОР «Жастар», также призовые 67 млн тенге от УЕФА за участие в Лиге чемпионов осенью 2012 года. На зарплату отсюда ушло 1,1 млрд тенге (55 %).

В последние годы экономика «Шахтёра» находится в упадке, что отражается и нынешним положением клуба в таблице казахстанской премьер-лиги. На 2016 год бюджет «Шахтёра» составил 1 миллиард 160 млн тенге и львиную часть прихода (95 %) составило сокращённое субсидирование от государства.

Стадион 

Футбольный клуб «Шахтёр» проводит свои домашние матчи на стадионе «Шахтёр», вмещающем 19 000 болельщиков. Один из самых посещаемых стадионов страны. Места оборудованы индивидуальными пластиковыми сидениями. Имеются VIP-ложа, места для прессы. Восточная трибуна оснащена козырьком.

Построен в 1958 году (реконструкция в 2001). Занимает площадь в 10 га. Стадион имеет высшую категорию, лицензия выдана в 2005 г.

На стадионе базируется 12 ДЮСШ, культивируется 15 видов спорта.

Фанаты 
Болельщиков традиционно называют горняками. Также очень популярно прозвище «оранжевые», употребляемое из-за цвета формы. Это прозвище стало актуально после того, как в сезоне 2009 года «Шахтёр» впервые использовал в клубных цветах оранжевый цвет с 1990-х годов.

С советских времен болельщики часто заполняли чашу карагандинского стадиона (до реконструкции, стадион «Шахтёр» вмещал 28 тысяч зрителей), на матч «Шахтер» — «Торпедо Москва» летом 1965 года было распродано 35 тысяч билетов. В конце XX века в Караганде появились первые официальные фан-клубы, а уже в начале XXI века и фанатские группировки. Наиболее известная фанатская группировка называется U-GROUND.

Поклонникам «Шахтёра» принадлежит самый массовый выезд в истории чемпионатов Казахстана: на финальном матче Кубка Казахстана с ФК «Атырау», в Астане 15 ноября 2009 года, побывало более 10 000 болельщиков горняков.

Главные тренеры

Закреплённые номера 

 14: Андрей Финонченко, нападающий, 2000—2016.

Фарм-клуб 
Имеется молодёжная команда «Шахтёр-U21» («Шахтёр-М»), с 2016 года играет во Второй лиге, в сезонах 2003—2007 играла в Первой лиге (под названием «Шахтёр-Юность»).

Примечания

Ссылки 
 
 Официальный сайт стадиона «Шахтёр»

ФК «Шахтёр» Караганда
Спортивные клубы Караганды